

Geografia
 Barbadillo comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Barbadillo de Herreros comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Barbadillo del Mercado comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León
 Barbadillo del Pez comune spagnolo nella comunità autonoma di Castiglia e León

Sport
 Gerónimo Barbadillo, calciatore peruviano (1954)
 Guillermo Barbadillo, calciatore peruviano (1925-2000).